Сборная Дании по шахматам представляет Данию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Датская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2581 (2005).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Эрлинг Мортенсен (11 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Суне Берг Хансен и Ларс Бо Хансен (оба по 4 раза)

Трансферы

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Серебряный призёр — 1927

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Бент Ларсен
  1-я доска (1956)
  1-я доска (1954, 1970)
 На командных чемпионатах Европы: 
 Петер Хейне Нильсен — 1-я доска (2005)
 Якоб Ост-Хансен — 6-я доска (1983)

Примечания

Ссылки 

Ш
Д
Шахматы в Дании